Kvalifikation til VM i fodbold 2010, UEFA omfatter kvalifikationen af hold fra UEFA (Europa) til slutrunden om VM i fodbold 2010 i Sydafrika. Tretten lande kvalificerede sig blandt UEFA's 53 lande via et gruppespil samt playoff-kampe.

Landene blev ved lodtrækning fordelt i ni grupper, hvor det via en forhåndsseedning var sikret, at landene styrkemæssigt blev nogenlunde rimeligt fordelt. Af de ni grupper bestod de otte af seks lande, mens den sidste bestod af fem lande. Vinderne af hver gruppe kvalificerede sig direkte til slutrunden, mens de otte bedste af de ni toere mødes parvis om de sidste fire pladser.

Seedningen

Gruppernes slutresultater

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Playoff

Toerstillingen 
Ud over de ni puljevindere kvalificerer yderligere fire hold sig til slutrunden. Disse findes blandt toerne i de ni puljer, hvor de otte bedst placerede af disse spiller parvis mod hinanden (ude og hjemme), og vinderne af hvert af disse møder kvalificerer sig til slutrunden.

Toernes indbyrdes placering blev afgjort ved, at man i seksholdsgrupperne ikke medtog resultaterne mod det dårligst placerede hold, men kun mod nummer 1, 3, 4 og 5. Dette gav følgende resultat, hvor Norge blev taberen, der ikke fik flere chancer for kvalifikatio.

Landene blev rangeret efter følgende regler (prioriteret):
 Antal point
 Målforskel
 Antal mål scoret
 Antal mål scoret på udebane
 Disciplinærpoint (beregnes ud fra flg. point: -1 for gult kort, -3 for to gule kort i samme kamp, -3 point for direkte rødt kort, -4 point for gult kort efterfulgt af direkte rødt kort)
 Lodtrækning

Seedning 
Inden lodtrækningen til de fire par playoff-kampe, blev holdene seedet efter deres placering på verdensranglisten.

Kampe 
Der blev trukket lod til playoff-kampene 19. oktober 2009 i Zürich. Kampene blev spillet den 14. og 18. november 2009. De fire samlede vindere kvalificerede sig til VM-slutrunden.

|}

(*) Frankrig kvalificerede sig efter forlænget spilletid

(**) Slovenien kvalificerede sig på reglen om flest udebanemål

 
 

 
 

 
 

 
 

Dermed kvalificerede
  
  
  
  
sig som de sidste fra UEFA til VM-slutrunden.

Noter 

VM i fodbold 2010